Tome steht für:

 Künstlername von Philippe Vandevelde (1957–2019), belgischer Comiczeichner
 Tome (Lettland) (dt.: Thomsdorf), Ort in Lettland
 Tome (Miyagi), Stadt in der japanischen Präfektur Miyagi
 Tome (Mosambik), ein Verwaltungsbezirk im Distrikt Funhalouro, Provinz Inhambane, Mosambik
 Tome-Adelino, Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Tome Alpage de la Vanoise, eine Käsesorte aus Frankreich

Tomé ist der Familienname folgender Personen:

 Tânia Tomé  (* 1981), mosambikanische Sängerin

Siehe auch:

 Thomä
 Thomae
 Thome
 Thomée
 Tomé
 Tomme
 Toome